Das Wort Buto bezeichnet:

 ein japanisches Tanztheater, siehe Butoh
 eine historische Stadt im alten Ägypten, siehe Buto (Altes Ägypten)
 die im deutschsprachigen Raum gleichnamige Ortsgöttin, siehe Wadjet

Siehe auch:
 Butow